Бланка-Эспума () — посёлок в восточной части Мексики, на территории штата Веракрус. Входит в состав муниципалитета Альто-Лусеро-де-Гутьеррес-Барриос.

Географическое положение 
Бланка-Эспума расположена на востоке центральной части штата, на расстоянии приблизительно 7 километров к востоку-северо-востоку (ENE) от города Халапа-Энрикеса, административного центра штата. Абсолютная высота — 686 метров над уровнем моря.

Население 
Согласно данным, полученным в ходе проведения официальной переписи 2005 года, в посёлке проживало 1521 человек (742 мужчины и 779 женщин). Насчитывалось 419 домов. По возрастному диапазону население распределилось следующим образом: 32,6 % — жители младше 18 лет, 53,2 % — между 18 и 59 годами и 14,2 % — в возрасте 60 лет и старше. Уровень грамотности среди жителей старше 15 лет составлял 83 %.

По данным переписи 2010 года, численность населения Бланка-Эспумы составляла 1668 человек. Динамика численности населения посёлка по годам:

Примечания 

Населённые пункты Веракруса